Markéta Vondroušová ha vinto la prima edizione del torneo battendo in finale Anett Kontaveit con il punteggio di 6-4, 7-66.

Teste di serie 

  Barbora Strýcová (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Tímea Babos (primo turno, ritirata)
  Roberta Vinci (primo turno)

 Laura Siegemund (primo turno)
 Alizé Cornet (ritirata)
 Julia Görges (quarti di finale, ritirata)
 Monica Niculescu (primo turno)

Qualificate 

  Marie Bouzková (primo turno)
  Antonia Lottner (primo turno)

 Aljaksandra Sasnovič (semifinale)
 Markéta Vondroušová (campionessa)

Lucky loser 
  Lina Ǵorčeska (primo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic (primo turno)
  Rebeka Masarova (primo turno)

 Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Biel Bienne 2017